Джо́рдж Керзон (; 11 січня 1859 — 20 березня 1925) — британський політик, лорд, віце-король Індії (1899—1905), міністр закордонних справ англійського уряду. Автор «Лінії Керзона», яка є основою сучасного українсько-польського кордону.

12 липня 1920 лорд Керзон направив уряду більшовицької Росії ноту, в котрій поставив вимогу припинити наступ Червоної Армії на Польщу і розмежувати території країн по лінії, прийнятій Верховною радою Антанти 8 грудня 1919 («лінія Керзона»).

Праці Керзона 
 Curzon, Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question, (1889) Frank Cass & Co. Ltd., London (reprinted Cass, 1967), Adamant Media Corporation ISBN 978-1-4021-7543-5 (27 February 2001) Reprint (Paperback) Details 
 Curzon, Persia and the Persian Question (1892) Longmans, Green, and Co., London and New York.; facsimile reprint:
 Том 1 (Paperback) by George Nathaniel Curzon, Adamant Media Corporation ISBN 978-1-4021-6179-7 (22 October 2001) Abstract
 Том 2 (Paperback) by George Nathaniel Curzon, Adamant Media Corporation ISBN 978-1-4021-6178-0 (22 October 2001) Abstract 
 Curzon. On The Indian Frontier, Edited with an introduction by Dhara Anjaria; (Oxford U.P. 2011) 350 pages ISBN 978-0-19-906357-4
 Curzon, Problems of the Far East (1894; new ed., 1896) George Nathaniel Curzon Problems of the Far East. Japan -Korea — China, reprint, ISBN 1-4021-8480-8, ISBN 978-1-4021-8480-2 (25 December 2000) Adamant Media Corporation (Paperback)Abstract 
 Curzon, «The Pamirs and the Source of the Oxus», 1897, The Royal Geographical Society. Geographical Journal 8 (1896): 97–119, 239–63. A thorough study of the region's history and people and of the British — Russian conflict of interest in Turkestan based on Curzon's travels there in 1894. Reprint (paperback): Adamant Media Corporation, ISBN 978-1-4021-5983-1 (22 April 2002)  Abstract. Unabridged reprint (2005): Elbiron Classics, Adamant Media Corporation. ISBN 1-4021-5983-8 (pbk); ISBN 1-4021-3090-2 (hardcover).
 Curzon, The Romanes Lecture 1907, «FRONTIERS», By the Right Honorable Lord Curzon of Kedleston, Oxford, 2 November 1907 full text.
 Curzon, «Tales of Travel» First published by Hodder & Stoughton 1923, (Century Classic Ser.) London, Century. 1989, Facsimile Reprint. ISBN 0-7126-2245-4, Soft Cover. Reprint with Foreword by Lady Alexandra Metcalfe, Introduction by Peter King. A selection of Curzon's travel writing including essays on Egypt Afghanistan Persia Iran India Iraq Waterfalls etc. 12 + 344p., Includes the future viceroy's escapade into Afghanistan to meet the «Iron Emir», Abdu Rahman Khan, in 1894.
 Curzon, «Travels with a Superior Person», London, Sidgwick & Jackson. 1985, Reprint. ISBN 978-0-283-99294-0, Hardcover, Details  A selection from Lord Curzon's travel books between 1889 and 1926, "The quintessence of late Victorian travel writing and a delight for modern readers " Illustrated with 90 contemporary photographs most of them from Curzon's own collection. Includes «Greece in the Eighties» pp. 78–84, Edited by Peter King. Introduced by Elizabeth Longford. 191p. illus. maps on endpapers.

Література 
 Р. А. Кривонос. Керзон Джордж Натаніел // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X
 Bennet, G. H. (1995). British Foreign Policy During the Curzon Period, 1919—1924. New York: St. Martin's Press. ISBN 0-312-12650-6.
 Carrington, Michael. Officers, Gentlemen, and Murderers: Lord Curzon's campaign against ‘collisions’ between Indians and Europeans, 1899—1905, Modern Asian Studies / Volume 47 / Issue 03 / May 2013, pp. 780 — 819.
 Carrington, Michael. A PhD thesis, «Empire and authority: Curzon, collisions, character and the Raj, 1899—1905.», discusses a number of interesting issues raised during Curzon's Viceroyalty, (Available through British Library).
 De Groot, Gerard Douglas Haig 1861—1928 (Larkfield, Maidstone: Unwin Hyman, 1988)
 Dilks, David; Curzon in India (2 vol 1970) online edition 
 Edwardes, Michael. High Noon of Empire: India under Curzon (1965)
 Gilmour, David (1994). Curzon: Imperial Statesman. Farrar, Straus & Giroux. excerpt and text search 
 Gilmour, David. «Curzon, George Nathaniel, Marquess Curzon of Kedleston (1859—1925)» [Oxford Dictionary of National Biography 2004; online edn, Jan 2011 accessed 30 Sept 2014 doi:10.1093/ref: odnb/32680
 Goudie A. S. (1980). «George Nathaniel Curzon: Superior Geographer», The Geographical Journal, 146, 2 (1980): 203—209,  Abstract
 Goradia, Nayana. Lord Curzon The Last of the British Moghuls (1993) full text online free.
 
 Katouzian, Homa. «The Campaign Against the Anglo-Iranian Agreement of 1919.» British Journal of Middle Eastern Studies 25 (1) (1998): 5–46.
 Loades, David, ed. Reader's Guide to British History (2003) 1:324-25; historiography
 McLane, John R.. «The Decision to Partition Bengal in 1905,» Indian Economic and Social History Review, July 1965, 2#3, pp 221—237
 Mosley, Leonard Oswald. The glorious fault: The life of Lord Curzon
 Nicolson, Harold George (1934). Curzon: The Last Phase, 1919—1925: A Study in Post-war Diplomacy. London: Constable.
 Reid, Walter. Architect of Victory: Douglas Haig (Birlinn Ltd, Edinburgh, 2006.) ISBN 1-84158-517-3
 Ronaldshay, Earl of (1927). The life of Lord Curzon. Vol. 1–2. (London)
 Rose, Kenneth. «Superior Person: A Portrait of Curzon and His Circle in Late Victorian England», Weidenfeld & Nicolson History) ISBN 1842122339
 Ross, Christopher N. B. «Lord Curzon and E. G. Browne Confront the 'Persian Question'», Historical Journal, 52, 2 (2009): 385—411, 
 Woodward, David R, «Field Marshal Sir William Robertson», Westport Connecticut & London: Praeger, 1998, ISBN 0-275-95422-6
 Wright, Denis. «Curzon and Persia.» The Geographical Journal 153 (3) (1987): 343—350.

Посилання 
 Керсон Джордж Натаніель  //

Див. також 
 Науковий кордон
 Лінія Керзона

Примітки 

Дипломати Великої Британії
Члени Консервативної партії Великої Британії
Міністри закордонних справ Великої Британії
Генерал-губернатори Індії
Велика гра
Випускники коледжу Бейлліол
Президенти Королівського географічного товариства
Віцекоролі Індії